Гирс, Георгий:* Гирс, Георгий Фёдорович (1877—?) — русский военный, полковник, награжден Георгиевским оружием.
 Гирс, Георгий Фёдорович (1928—1994) — советский востоковед, филолог, исследователь литературы.